Arrancamoños puede referirse a:
El nombre común de la planta Xanthium spinosum.
El nombre común de la planta Arctium lappa.